Skiftet (zeestraat), een zeestraat tussen Åland en Finland
 Skiftet (schip, 1908), een stoomschip dat op 14 december 1916 nabij Rödhamn op een zeemijn liep
 Skiftet (schip, 1985), een veerboot van Ålandstrafiken